Sapajou est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de singes du genre Cebus.

Autres 
Cinéma et télévision
 La Famille Sapajou, La Famille Sapajou - le retour et Sapajou contre Sapajou, téléfilms français d'Élisabeth Rappeneau.

Littérature et théâtre
 « Sapajou ! » insulte du Capitaine Haddock
 Sapajou, pseudonyme collectif de Gabriel de Lurieu, Armand d'Artois et Francis de Lurieu
 Monsieur Sapajou, un des noms de plume de Gabriel de Lurieu